Ле-Тюи́ль (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Прованс — Альпы — Лазурный Берег. Департамент коммуны — Альпы Верхнего Прованса. Входит в состав кантона Барселоннет. Округ коммуны — Барселоннет.

Код INSEE коммуны — 04220.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 380 человек.

Экономика 
В 2007 году среди 247 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 187 были экономически активными, 60 — неактивными (показатель активности — 75,7 %, в 1999 году было 77,0 %). Из 187 активных работали 174 человека (95 мужчин и 79 женщин), безработных было 13 (5 мужчин и 8 женщин). Среди 60 неактивных 23 человека были учениками или студентами, 15 — пенсионерами, 22 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Приходская церковь Сен-Мартен-де-Тур (XI век)
 Солнечные часы (1861 и 1881 годов)
 Часовня Мираваль
 Часовня Кло-Мейран

Фотогалерея

См. также 
 Список округов Франции

Примечания

Ссылки